Никола́й Неведо́мский:
 Неведомский, Николай Алексеевич (1956—2021) — российский политический деятель.
 Неведомский, Николай Васильевич (1791—1853) — русский литератор, стихотворец, штаб-ротмистр, помещик.